Соревнования в беге на 800 метров у мужчин на летних Олимпийских играх 2008 в Пекине проходили c 20 по 23 августа на Пекинском национальном стадионе.

Чемпион мира 2007 года на этой дистанции Альфред Йего занял в финале только третье место. Победу достаточно неожиданно одержал другой кениец — 28-летний Уилфред Бунгей, который ранее не одерживал заметных побед. Олимпийский чемпион 2004 года, бронзовый призёр чемпионата мира 2007 года на этой дистанции Юрий Борзаковский выбыл на стадии полуфинала.

Медалисты

Квалификация участников 
Национальный олимпийский комитет (НОК) каждой страны имел право заявить для участия в соревнованиях не более трёх спортсменов, выполнивших норматив А (1:46,00) в квалификационный период с 1 января 2007 года по 23 июля 2008 года. Также НОК мог заявить не более одного спортсмена из числа выполнивших норматив В (1:47,00) в тот же период. Квалификационные нормативы были установлены ИААФ.

Рекорды 
Данные приведены на начало Олимпийских игр.

Соревнования 

Первые два спортсмена из каждого забега независимо от показанного времени автоматически попадают в полуфинал соревнований. Также в следующий раунд попадают ещё 8 участников, показавших лучшее время среди всех остальных спортсменов.

Первый раунд

Полуфиналы 
Первые два спортсмена из каждого забега попадают в финал плюс 2 участника, показавших лучшее время среди всех остальных спортсменов.

Первый полуфинал 
21 августа 2008 — 19:50

Второй полуфинал 

21 августа 2008 — 19:58

Третий полуфинал 

21 августа 2008 — 20:06

Финал 
23 августа 2008 — 19:30

Примечания 

М